Виктор Кнапп (; 18 декабря 1913, Прага, Австро-Венгрия — 29 июня 1996, там же, Чехия) — чехословацкий государственный и политический деятель, учёный-правовед. Член Коммунистической партии Чехословакии. Самый выдающийся чешский учёным-юристом второй половины XX века.

Депутат Национального собрания (1964—1968) и Федерального собрания (1968—1961) Чехословакии. С 1962 года был академиком , а с 1990 года её вице-президентом. Основной автор  (1968) и .

Примечания

Литература 
 
 https://beliana.sav.sk/heslo/knapp-viktor

Члены Чехословацкой академии наук
Почётные доктора Университета Павла Йозефа Шафарика